Рейндорф — фамилия. Известные носители:

 Рейндорф, Гюнтер-Фридрих Германович (1889—1974) — эстонский график, народный художник СССР.
 Рейндорф, Карл Кристиан (1834—1917) — ганский историк.